Planeta menor
 Asteroide
 Planeta anão
 Objeto da Cintura de Kuiper
 Corpo menor do sistema solar
 Objeto transnetuniano

Ver também 
 Planeta

Desambiguação